27-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 31 августа по 7 сентября 1997 года во французской Савойе.

Призёры

Мужчины

Таблица медалей

Призёры от России 
 двойка без рулевого (женщины) — Альбина Лигачёва, Вера Почитаева

Чемпионаты мира по академической гребле
Чемпионаты мира во Франции
Спорт в департаменте Савойя
Август 1997 года
Сентябрь 1997 года